Whall ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Whall (1849–1924), britischer Glasmaler
 Veronica Whall (1887–1967), britische Glasmalerin